Cose preziose (Needful Things) – romanzo del 1991 scritto da Stephen King
Cose preziose (Needful Things) – film del 1993 diretto da Fraser Clarke Heston, tratto dal romanzo di Stephen King